Vija Latina ima više značenja:
 Vija Latina (Frozinone)
 Vija Latina (Rim)